Боровицька сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад УРСР та України.

 Боровицька сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Боровицька сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район